Анно () — предположительно первый ливский правитель (князь, вождь) Турайды. Анно предупредил епископа Майнхарда фон Зегеберга о готовившемся ливами покушении на него. Возможно, что Каупо был преемником Анно на посту правителя Турайдой.

Вожди племён
Правители Европы XIII века
Персоналии:Ливская народность
Правители Латвии
Турайда